

Cinema 
 Gli amici di Eddie Coyle – film giallo del 1973 con Robert Mitchum

Geografia 
 Coyle – comune degli Stati Uniti in Oklahoma

Persone 
 Frederick Coyle – biologo e aracnologo statunitense
 Mark Coyle – produttore discografico britannico
 Michael Coyle – compositore statunitense (1957–)
 Nadine Coyle – cantante nordirlandese (1985–)
 Owen Coyle – allenatore di calcio irlandese (1966–)
 Richard Coyle – attore britannico (1972–)
 Rose Coyle – modella statunitense (1914-1988)